

Događaji

Rođenja

Smrti 
 18. listopada – Ivan VII., papa

Izvori

Vanjske poveznice